Danielsson bzw. Daníelsson ist der Familienname folgender Personen:

 Alx Danielsson (* 1981), schwedischer Rennfahrer
 Anders Danielsson (1784–1839), schwedischer Politiker
 Bengt Danielsson (1921–1997), schwedischer Anthropologe und Museumsdirektor
 Björn Danielsson (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler
 Bror Danielsson (* 1948), schwedischer Rallyefahjrer 
 Christian Danielsson (* 1956), schwedischer EU-Beamter
 Clara Monti Danielsson (* 1992), schwedische Handballspielerin

 Filip Danielsson (* 1996), schwedischer Skilangläufer
 Guðmundur Daníelsson (1910–1990), isländischer Dichter und Schriftsteller
 Gustav Danielsson (* 1975), schwedischer Kameramann und Autorenfilmer
 Helgi Valur Daníelsson (* 1981), isländischer Fußballspieler
 Inge Danielsson (1941–2021), schwedischer Fußballspieler
 Jenny Danielsson (* 1994), finnische Fußballspielerin
 Kerstin Signe Danielsson (* 1983), Schriftstellerin
 Kikki Danielsson (* 1952), schwedische Sängerin
 Lars Danielsson (* 1958), schwedischer Jazzbassist
 Marie-Thérèse Danielsson (1923–2003), französische Aktivistin, Ethnologin und Autorin
 Nicklas Danielsson (* 1984), schwedischer Eishockeyspieler 
 Olof Danielsson (1912–1999), schwedischer Sprinter
 Olof August Danielsson (1852–1933), schwedischer Sprachforscher und Etruskologe
 Palle Danielsson (* 1946), schwedischer Jazzmusiker
 Stig Danielsson (* 1920), schwedischer Sprinter
 Sven-Erik Danielsson (* 1960), schwedischer Skilangläufer
 Tage Danielsson (1928–1985), schwedischer Regisseur und Filmproduzent
 Thomas Danielsson (* 1964), schwedischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 (18632) Danielsson, Asteroid des Hauptgürtels
 Danielsen
 Danielson